Toponímia:
 Fountain (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Fountain (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Fountain (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Fountain City (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Fountain City (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Fountain Green, població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Fountain Hills, ciutat del Comtat de Maricopa, Arizona, EUA 
 Fountain Inn, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Fountain Lake, població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Fountain N' Lakes, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Fountain Run, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Fountain Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Fountain Valley, ciutat del Comtat d'Orange (Califòrnia) 
 Miscel·lània:
 Hyleas Fountain (Columbus, Geòrgia, 1981), heptatleta nord-americana 
 Fountain  o Font (Duchamp) , obra d'art atribuïda a Marcel Duchamp